Áron László (1945) színész
 Áron László (1956) egyetemi oktató, kiadóvezető